Sothmann ist der Familienname folgender Personen:

 Bärbel Sothmann (* 1939), deutsche Politikerin (CDU)
 Karl Sothmann (1895–1993), deutscher Pädagoge und Bildungspolitiker
 Ludwig Sothmann (* 1940), deutscher Natur- und Umweltschützer